«Две сестры» — название и топоним.

В культуре

Картины 
 Две сестры (На террасе) — картина французского художника-импрессиониста Пьера Огюста Ренуара из собрания Чикагского института искусств.
 Две сестры (Piti Teina) — картина французского художника-постимпрессиониста Поля Гогена, входящая в Таитянский цикл, из собрания Государственного Эрмитажа.
 Две сестры (Свидание) — картина Пабло Пикассо из собрания Государственного Эрмитажа.

Фильмы и сериалы 
 Две сестры — советский ч/б х/фильм 1970 года.
 Две сестры — российский драматический сериал 2008 года.
 Две сестры (другое название: Наследники) — продолжение сериала

Топоним 
 Две сестры — горы в Ростовской области.

См. также 
 Три сестры